Weltgericht steht für:

 Jüngstes Gericht, religiöse Vorstellung des Gottesgerichts
 Vom Weltgericht, ein im Matthäusevangelium überliefertes Gleichnis Jesu
 Das Weltgericht (Friedrich Schneider), Oratorium
 Die Weltgeschichte ist das Weltgericht, Ausspruch von Friedrich Schiller
 Das Weltgericht von Bamako (Originaltitel: Bamako), ein 2006 erschienenes Filmdrama (Frankreich/USA/Mali), das in Bamako spielt
 Weltgericht (Karl Kraus), Kriegsaufsätze, 1919

Siehe auch:

 Weltgerichtshof, siehe Internationaler Gerichtshof
 Weltgerichtstriptychon, auch Weltuntergangs-Triptychon, ein Gemälde von Hieronymus Bosch
 Das Jüngste Gericht (Begriffsklärung)
 Weltuntergang (Begriffsklärung)
 Doomsday (Begriffsklärung)
 Armageddon (Begriffsklärung)
 Ende der Welt (Begriffsklärung)